Carlos Quesada ist der Name folgender Personen:

* Carlos Alvarado Quesada (* 1980), costa-ricanischer Autor und Politiker
 Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (1871–1939), kubanischer Politiker, Diplomat und Schriftsteller